Le sommet de l'OTAN Londres 1990 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Londres, au Royaume-Uni, les 5 et , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Juillet 1990
1990 en Angleterre
1990